Osoby o tym nazwisku:
 Anna Ołdak – polska piosenkarka
 Janusz Ołdak – polski bokser
 Stefan Ołdak – polski inżynier
 Zofia Ołdak – polska reżyserka, animatorka i operatorka filmowa